De Latijnse naam voor de rivier Nijl
 Nilus (mythologie), riviergod en personificatie van de Nijl in de Griekse en Romeinse mythologie
 Nilus van Sinaï (+430), heilige (Nilus de Oudere)
 Nilus van Rossano (910-1005), Italiaanse monnik (Nilus de Jongere)
 Nilus Cabasilas, theoloog, metropoliet van Thessaloniki (1347-1353)
 Nilus van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1393-1401)
 Nilus van Sora (ca. 1433-1508), Russisch monnik
 Sergej Nilus, vermoedelijke auteur van de Protocollen van de Wijzen van Zion.
 Nilus (geslacht), een geslacht van spinnen uit de  familie van de kraamwebspinnen (Pisauridae)